Slovo střída se užívá v různých významech:
 Střída, střídka – vnitřní měkká část chleba nebo pečiva, obklopená kůrkou (příbuzné se slovem „střed“)
 Střída (mluvnice) – v lingvistice
 Střída signálu – v elektronice
 Střída (sociální péče) – chození po střídě
 Střída (textilie)